Соня садова — гризун родини вовчкових (Gliridae).
 «Соня садова» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Соня садова» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.